Lagorce pode se referir a:
 Lagorce (Ardèche)
 Lagorce (Gironde)

Desambiguações de topônimos